{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (78601) - || 2002 SL31 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78602) - || 2002 ST31 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78603) - || 2002 SZ32 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78604) - || 2002 SS37 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78605) - || 2002 SA38 || 30 september 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| (78606) - || 2002 SD46 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78607) - || 2002 SY49 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78608) - || 2002 SC53 || 18 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78609) - || 2002 SY53 || 21 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78610) - || 2002 SM54 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78611) - || 2002 SA55 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78612) - || 2002 SP57 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78613) - || 2002 SB58 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78614) - || 2002 SF58 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78615) - || 2002 SH59 || 16 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78616) - || 2002 SB62 || 17 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78617) - || 2002 TV2 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78618) - || 2002 TH5 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78619) - || 2002 TN5 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78620) - || 2002 TB7 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78621) - || 2002 TS8 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78622) - || 2002 TY9 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78623) - || 2002 TV13 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78624) - || 2002 TL14 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78625) - || 2002 TU14 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78626) - || 2002 TQ21 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78627) - || 2002 TD23 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78628) - || 2002 TS24 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78629) - || 2002 TK26 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78630) - || 2002 TG27 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78631) - || 2002 TD29 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78632) - || 2002 TO29 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78633) - || 2002 TK30 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78634) - || 2002 TD35 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78635) - || 2002 TF36 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78636) - || 2002 TL36 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78637) - || 2002 TU36 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78638) - || 2002 TF37 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78639) - || 2002 TQ37 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78640) - || 2002 TU37 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78641) - || 2002 TW38 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78642) - || 2002 TY39 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78643) - || 2002 TA42 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78644) - || 2002 TA44 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78645) - || 2002 TG45 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78646) - || 2002 TV46 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78647) - || 2002 TQ48 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78648) - || 2002 TS49 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78649) - || 2002 TF50 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78650) - || 2002 TG51 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78651) - || 2002 TM57 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78652) Quero || 2002 TG62 || 3 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78653) - || 2002 TQ66 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78654) - || 2002 TB72 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78655) - || 2002 TA73 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78656) - || 2002 TL73 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78657) - || 2002 TS76 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78658) - || 2002 TS77 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78659) - || 2002 TD79 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78660) - || 2002 TE83 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78661) Castelfranco || 2002 TW85 || 2 oktober 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78662) - || 2002 TN86 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78663) - || 2002 TG89 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78664) - || 2002 TN89 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78665) - || 2002 TO89 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78666) - || 2002 TZ89 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78667) - || 2002 TM97 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78668) - || 2002 TO101 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78669) - || 2002 TU107 || 5 oktober 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78670) - || 2002 TA108 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78671) - || 2002 TZ108 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78672) - || 2002 TK112 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78673) - || 2002 TP114 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78674) - || 2002 TJ115 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78675) - || 2002 TH118 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78676) - || 2002 TJ123 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78677) - || 2002 TW128 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78678) - || 2002 TC129 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78679) - || 2002 TY129 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78680) - || 2002 TR131 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78681) - || 2002 TK136 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78682) - || 2002 TY136 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78683) - || 2002 TE137 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78684) - || 2002 TL137 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78685) - || 2002 TY138 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78686) - || 2002 TA139 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78687) - || 2002 TP139 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78688) - || 2002 TJ147 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78689) - || 2002 TL157 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78690) - || 2002 TY159 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78691) - || 2002 TQ161 || 5 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78692) - || 2002 TA167 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78693) - || 2002 TY167 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78694) - || 2002 TN168 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78695) - || 2002 TT168 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78696) - || 2002 TB170 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78697) - || 2002 TZ170 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78698) - || 2002 TD171 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78699) - || 2002 TN172 || 4 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78700) - || 2002 TB173 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten